

Персоналії 
 Олександр Долган (1994—2014) — мемуарист.
 Долган Катерина Андріївна (2000—2021) — українська спортсменка, рекордсменка.